Гастон де Шаслу-Лоба (1867—1903) — французский автогонщик.
 Франсуа Шасслу-Лоба (1754—1833) — французский военный инженер, генерал.